Maksymilian Kowalewski (1879–1940) – pułkownik lekarz weterynarii Wojska Polskiego
 Maksymilian Kowalewski (1898-1966) – major obserwator Wojska Polskiego